Helicodiscus punctatellus är en snäckart som beskrevs av Morrison 1942. Helicodiscus punctatellus ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
punctatellus